Álmatlanul (Dead Awake) (2001), 2001-es kanadai film Marc S. Grenier rendezésében
 Álmatlanul (Non ho sonno) (2001), 2001-es olasz film Dario Argento rendezésében
 Álmatlanul (Cell Test) (2005), A szökés című televíziós sorozat egyik epizódja